Gestas bezeichnet: 
 Gestas (Pyrénées-Atlantiques), französische Gemeinde im Département Pyrénées-Atlantiques
 Gestas (Dordogne), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Dordogne 
 Gestas (Schächer), linker Schächer in der Kreuzigungsgruppe